Belgrade (Maine)
 Belgrade (Minnesota)
 Belgrade (Montana)
 Belgrade (Nebraska)